Pierre et Jean Mercier étaient deux jeunes lycéens assassinés par les nazis en 1944 à Besançon pour leurs activités dans la Résistance. 

Une rue de Besançon a été renommée en leur honneur, dans le quartier de Battant.

Notes et références 

Naissance à Besançon
Personnalité liée à Besançon
Décès en 1944
Décès à Besançon
Mort assassiné en France
Frères et sœurs
Résistant de Besançon
Civil français tué pendant la Seconde Guerre mondiale
Histoire des enfants dans la guerre